Rafcio Śrubka (ang. Rusty Rivets, 2016-2020) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany stworzony przez Joshuę Fisher i Michaela O'Hare oraz wyprodukowany przez Arc Productions, Nickelodeon Productions oraz Spin Master Entertainment.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 8 listopada 2016 na amerykańskim kanale Nick Jr. W Polsce serial zadebiutował 13 marca 2017 na kanale Nick Jr. Polska. Od 29 kwietnia 2017 serial emitowany jest na kanale Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr.

Opis fabuły 
Serial opisuje historię dziesięcioletniego uzdolnionego inżyniera Rafcia Śrubki, który przewodzi drużynie robotów. Chłopiec wraz z mechanicznymi przyjaciółmi codziennie przeżywają niezwykłe przygody.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Programy telewizji Nickelodeon